Писек може бити:

 Писек, град у округу Писек, Јужничешки крај, Чешка Република
 Писек (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Писек (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република